Немезида (фильм, 1912) фильм США
 Немезида (фильм, 1920) фильм Италия
 Немезида (фильм, 1987) фильм Мексика
 Немезида (фильм, 1992)
 Немезида (фильм, 1996) фильм Канада / Великобритания
 Немезида (фильм, 2000) фильм США
 Немезида (фильм, 2007) Великобритания
 Немезида (фильм, 2008)
 Немезида (фильм, 2008, Германия)